Waterstraat (Doetinchem)
Waterstraat (Hilvarenbeek)
Waterstraat (Nijmegen)
Waterstraat (Utrecht)
Waterstraat (Zaltbommel)